Друцкий — фамилия; имеет женскую форму .
 Друцкий, Василий Семёнович (ок. 1410—после 1448) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, наместник витебский.
 Друцкий, Иван Васильевич (ок. 1450—после 1516) — государственный деятель Великого княжества Литовского, наместник минский.

 Друцкой, Сергей Александрович (1869—1920/2/9) — российский военный юрист.

См. также 
 Друцкие — княжеский род спорного происхождения.
 Друцкий замок — замок, существовавший в XIV - XVII столетиях на правом берегу реки Друть, на месте современного агрогородка Друцк Витебской области Белоруссии.